Leonor d'Este — filha de Afonso I d'Este e Lucrécia Bórgia
 Leonor d'Este (1537-1581) — filha de Hércules II d'Este e Renata de França
 Leonor d'Este (1561-1637) — filha de Afonso d'Este, Marquês de Montecchio
 Leonor d'Este (1595-1661) — filha de César d'Este, duque de Módena e Reggio
 Leonor d'Este (1639-1640) — filha de Francisco I de Módena, duque de Módena
 Leonor d'Este (1643-1722) — filha de Francisco I d'Este, duque de Módena

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos